Het ATP-toernooi van Bolzano van 1992, met als officiële naam Bolzano Open, werd gespeeld van 12 tot en met 18 oktober 1992. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Italiaanse stad Bolzano.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Bolzano
Bolzano